Фамилија Барахас има више значења:

 Фамилија Барахас, Ехидо Ислас Аграријас Б (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Барахас, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Барахас, Колонија Чапултепек (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику